Жюпиле Лига 2004/2005 — 102-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 6 августа 2004 года и закончился 21 мая 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

2004/2005
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2004 году
Спорт в Бельгии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005